Возвращение французских принцев в Париж (фр. "Le Retour des Princes Français á Paris") — де-факто Национальный гимн Франции во времена Реставрации Бурбонов с 1815 по 1830 года. Мелодия была создана на мотиве старинной песни "Да здравствует Генрих IV!" которую в те времена знали наизусть все французы.

Музыку к гимну сочинил Франсуа-Анри-Жозеф Блаз (Кастиль-Блаз), а автор слов на 2021 год остаётся неизвестным.

Королевским гимном был: "Где мы можем чувствовать себя лучше, чем в нашей семье", слова писателя Жана-Франсуа Мармонтеля, а музыка композитора Андре-Эрнеста-Модеста Гретри, из их оперы «» (либретто написал Мармонтель, а композицию Гретри).

Текст

См. также 

1. Да здравствует Генрих IV!

2. Марсельеза

3. Походная песня

Внешние ссылки 

1. Гимн на YouTube

Примечания 

Бывшие гимны
Патриотические песни Франции
Реставрация Бурбонов